Bořetín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Bořetín
Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, siehe Bořetín u Strmilova
Bořetín, Ortsteil von Stružnice, Okres Česká Lípa, bis 1945: Tiefendorf